Национальная сборная команда ГДР по хоккею с шайбой — команда, представлявшая ГДР на международных турнирах по хоккею с шайбой. Первый матч команда провела 28 января 1951 года. Лучший результат на чемпионатах мира — 5 место в 1957, 1961, 1965, 1966, 1970 годах.

История 

Национальная сборная команда ГДР по хоккею с шайбой была создана в 1951 году для представления Германской Демократической Республики на международной арене. В 1956 году команда впервые приняла участие в соревнованиях группы B чемпионата мира по хоккею. В 1968 году единственный раз принимала участие в хоккейном турнире Олимпийских игр, где заняла 8 место. С 1957 по 1985 год сборная ГДР периодически играла в группе А чемпионата мира по хоккею. В 1990 году команда была расформирована в связи с объединением Западной и Восточной Германии.

Статистика

Крупнейшие результаты 
Крупнейшая победа:  — Франция  — 20:0 (12 марта 1980)Крупнейшее поражение:  Чехословакия —  — 25:2 (17 октября 1951)

См. также 
 Сборная Германии по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 

ГДР